Міжнародний футбольний кубок або Кубок Інтертото 1965/66 — п'ятий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. В порівнянні з попереднім розіграшем у змаганнях не брали участь команди з Австрії, Бельгії, Болгарії, Франції та Греції, через що кількість учасників повернулась до першопочаткової кількості — 32 клуби.

Переможцем став східнонімецький «Локомотив» (Лейпциг), фіналіст минулорічного турніру, який переміг у фіналі 4:1 за сумою двох матчів шведський клуб «Норрчепінг».

Учасники 
Команди були розділені на вісім груп по чотири клуби у кожній. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — західноєвропейські країни (Нідерланди, Швеція, Швейцарія та ФРН), групи B — східноєвропейські країни (Чехословаччина, НДР, Польща та Югославія). Найкраща команда кожної групи виходила до чвертьфіналу.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3 

1 27 серпня 1965 року (через місяць після закінчення групового етапу), «Желєзнічар» був дискваліфікований рішенням Югославської футбольної асоціації через договірний матч у чемпіонаті, тому його місце у чвертьфіналі посів «Локомотив» (Лейпциг).

Група B4

Чвертьфінал 

1 «Хемі» (Лейпциг) пройшов до півфіналу за жеребом.

Півфінал 

1 «Норрчепінг» пройшов до фіналу за жеребом.

Фінал

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1965—1966
 кубок володарів кубків 1965—1966
 Кубок ярмарок 1965—1966

Посилання 
 Кубок Інтертото 1965/66 на RSSSF 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1965 у футболі
1966 у футболі